

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Ordzin – część wsi Wszołów w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów
 Ordzin – część wsi Koźmin w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko
 Ordzin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko